Horvátország
 Veliko Polje, falu Lukács községben, Verőce-Drávamente megyében
 Veliko Polje, Zágrábhoz tartozó település Novi Zagreb – istok kerületben

 Szerbia
 Veliko Polje, falu Obrenovac községben, a Belgrádi körzetben

 Szlovénia
Veliko Polje, falu Sežana községben, Obalno-kraška régióban